Orendi ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Orendi (1918–1948), rumänischer Arzt und SS-Lagerarzt
 Viktor Orendi-Hommenau (1870–1954), Pädagoge, Journalist, Schriftsteller, Übersetzer und Kulturpolitiker